Il Campionato Europeo Club di Canoa polo si organizza dal 2000 per laureare il Club Campione d'Europa.

Albo d'oro maschile

Albo d'oro femminile

Medagliere per nazione maschile

Medagliere per nazione femminile

 Website: 
 Website:

Medagliere per squadra maschile

Edizione 2005 

Acignè 23 - 24 settembre 2005

Classifica finale
Maschile
 Deventer NED
 Friends of Allonby GBR
 Conde Sur Vire FRA
 Groningen NED
 Meridian GBR
 Pro Scogli Chiavari ITA
 Circolo Nautico Posillipo  ITA
Femminile
 Circolo Nautico Posillipo ITA
 Acigne FRA
 Friends of Allonby GBR

Edizione 2007 

Bologna 29 - 30 settembre 2007

Classifica finale
Maschile
Deventer (NED) 
Condé Sur Vire (FRA) 
Circolo Nautico Posillipo (ITA) 
Pro Scogli Chiavari (ITA)
Femminile 
Goettingen L. (GER) 
Saint Omer (FRA) 
FOA Xclusive Liverpool (GBR) 
Meridian L. (GBR) 
Ciencias L. (ESP) 
Academy - Katana (ITA) 
Odense (DEN) 
Midi-pyrénées (FRA) 
Soc.Can. Ichnusa (ITA)

Edizione 2008 

Bologna 29 - 30 settembre 2008

Classifica finale
Maschile
 Deventer (NL)
 Pro Scogli Chiavari (I)
 Condé Sur Vire (F)
.C.N. Posillipo (I) 
. N.W Berlin (D)
. Agen (F)
. Meidericher (D)
. Viking (GB)
. KV Groningen (NL)
. TNT (B)
. G. xuvenil C.C. (SP) 
. Thurgauer W.F. (CH)
. Ciencias (SP)
. Zurigo (CH)
. K-Polo (DK)
. C.D.P. de Arcos (P)
. UKS Set (PL)
Femminile
.FOAX Liverpool (GB)
. Saint Omer (F)
.Club de Tarbes (F)
. Keistad (NL)
. C.N. Posillipo (I)
. Ciencias L. (SP)
. Avon (GB)
. K-Polo (DK)
. Folixa (SP)
. C.K. Las Rozas (SP)

Edizione 2009 

Saint Omer 19 - 20 settembre 2009

Classifica finale
Maschile
 Deventer NED
 Conde Sur Vire FRA
 Pro Scogli Chiavari ITA
Femminile
 FOA Xclusive Liverpool GBR
 Acigne FRA
 C.N.Posillipo ITA

Note 

Competizioni di canoa polo
Canoa polo